Glamann ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Glamann (1923–1990), US-amerikanische Jazz-Harfenistin
 Kristof Glamann (1923–2013), dänischer Historiker